Bertrand Du Guesclin a donné son nom à plusieurs rues.
 À Lyon, la rue Duguesclin.
 À Nantes, la rue Du Guesclin.
 À Paris, la rue Du Guesclin (dans le ).
 À Montpellier, la rue Du Guesclin.

Odonyme se référant à une personnalité